Nadežda Allilueva – moglie di Iosif Stalin
 Svetlana Allilueva – scrittrice sovietica naturalizzata statunitense, figlia di Iosif Stalin